El nombre de Iglesia de San Martín es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a algún santo llamado Martín.

Santos

San Martín de Tours 
 San Martín de Tours, San Martín Obispo o San Martín Caballero, soldado del ejército romano y posterior obispo de Tours - Festividad: 11 de noviembre;
Para las páginas de las iglesias consagradas a este santo:
 Iglesia de San Martín de Tours en Marigot, Francia;
 Iglesia de San Martín de Tours, en Carrión de los Céspedes, España;
 Iglesia de San Martín Obispo, en Alcolea de las Peñas, España;

Otros santos 
 El Papa Martín I, declarado santo;
 el religioso peruano san Martín de Porres;
 San Martín de León o Santo Martino o Santo Martino de la Santa Cruz;
Para ver las páginas de desambiguación de las iglesias consagradas a estos santos:
 Iglesia de San Martín de Porres.

Iglesias 
Conjunto de las iglesias en advocación a estos y otros santos llamados Pedro 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Alemania 
 Iglesia de San Martín (Martinskirche), en Landshut, Baviera;

en Andorra 
 Iglesia de San Martín de la Cortinada, en Ordino;

en Chile 
 Iglesia de San Martín de Tours, en Chapoco;
 Iglesia de San Martín de Tours, en Codpa;
 Iglesia de San Martín de Tours, en Quillota;

en España 
Andalucía
 Iglesia de San Martín de Tours, católica, en Almonaster la Real, Huelva.
Iglesia de San Martín de Tours, católica, en Bollullos de la Mitacion, Sevilla.
 Iglesia de San Martín de Tours, mudéjar, en Carrión de los Céspedes, Sevilla.
 Iglesia de San Martín, (B.I.C.), en Sevilla.

Aragón
 Iglesia de San Martín, católica, en Ateca, Zaragoza.
 Iglesia de San Martín (B.I.C.), católica, en Belchite Viejo, Zaragoza.
 Iglesia de San Martín (B.I.C.), católica, en Belsué, Huesca.
 Iglesia de San Martín de Tours (B.I.C.), mudéjar, católica, en Morata de Jiloca, (Zaragoza)
 Iglesia de San Martín (B.I.C.), católica, en San Martín del Río, Teruel.

Asturias
 Iglesia de San Martín, católica, en Cangas de Onís
 Iglesia de San Martín (B.I.C.), católica, en Argüelles (Siero)
 Iglesia de San Martín (B.I.C.), católica, en Llames de Parres (Parres) 
 Iglesia de San Martín, católica, en Turón, Mieres

Cantabria
 Iglesia de San Martín de Tours (B.I.C.), católica, en Cigüenza, Cantabria.
 Iglesia de San Martín, católica, en Laredo, Cantabria.
 Colegiata de San Martín de Elines, (B.I.C.), católica, en Valderredible, Cantabria.

Cataluña
 Iglesia de San Martín, católica, en Lérida.
 Iglesia de San Martín (B.I.C.), católica, en Mura, Provincia de Barcelona.

Castilla y León
 Iglesia de San Martín, católica, en Aguilera,  Soria.
 Iglesia de San Martín de Tours, católica, en Baños de Cerrato, Palencia.
 Iglesia de San Martín (B.I.C.), católica, en Cuéllar, Segovia.
 Ruinas de la iglesia de San Martín Obispo (B.I.C.), en Cuenca, Cuenca.
 Iglesia de San Martín de Tours (B.I.C.), católica, en Frómista, Palencia
 Iglesia de San Martín (B.I.C.), católica, en Mota del Marqués, Valladolid.
 Iglesia de San Martín de Tours, católica, en Salamanca, Salamanca.
 Iglesia de San Martín, católica, en Segovia, Segovia.
 Iglesia de San Martín, católica, en Valladolid, Valladolid.
 Iglesia de San Martín, católica, en León.
 Iglesia de San Martín (Fuentidueña) Ruinas y expolio

Extremadura
 Iglesia de San Martín (B.I.C.), católica, en la Zarza, Badajoz.
 Iglesia de San Martín, católica, en Plasencia, Cáceres.
 Iglesia de San Martín, en Trujillo.

Madrid
 Iglesia de San Martín (B.I.C.), católica, en Madrid.

País Vasco
 Iglesia de San Martín (B.I.C.), católica, en Arlucea, Álava.
 Iglesia de San Martín (B.I.C.), católica, en el barrio de San Martín de Ataun.

en México 
 Iglesia de San Martín, en Tepotzotlán, Estado de México;
 Iglesia de San Martín, en Ocoyoacac, Estado de México;

en Polonia 
 Iglesia de San Martín (Kościół św. Marcina), en la ciudad de Varsovia;

en Portugal 
 Iglesia de Alvaredo, en la ciudad de Melgaço (Portugal);
 Igreja de São Martinho (Argoncilhe), Santa Maria da Feira
 Igreja de São Martinho (Padroso), Montalegre
 Igreja de São Martinho (Funchal), Madeira
 Igreja Matriz de São Martinho de Candoso, Guimarães
 Igreja de São Martinho de Cedofeita, Porto
 Igreja de São Martinho de Lordelo, Porto
 Igreja de São Martinho de Mouros, Resende

en Reino Unido 
 Iglesia de San Martín en el Bull Ring, anglicana, en la ciudad de Birmingham;
 Iglesia de San Martín en la localidad de Acrise, anglicana;

en Venezuela 
 Iglesia de San Martín de Tours, en la Colonia Tovar;

Iglesias con advocación conjunta 
  en España:
 Iglesia de Santo Domingo y San Martín, católica, en Huesca, Huesca;

Otros edificios religiosos relevantes dedicados a San Martín 
 Monasterios

  en Francia:
 Abadía de San Martín del Canigó, abadía católica en la localidad de Casteil, Pirineos Orientales;

Iglesia de San Martín en otros idiomas 
 Martinskirche, en alemán
 St. Martin's Church, en inglés
 Chiesa di San Martino, en italiano
 Sint-Martinuskerk, en neerlandés
 Kościół św. Marcina, en polaco
 Igreja de São Martinho, en portugués

Véase también 
 Basílicas de San Martín, entre otras:
 Basílica de San Martín de Tours (Tours)